Плайнфельд:

 Плайнфельд — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Плайнфельд — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.